Angelica tenuifolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pall. och Spreng., och fick sitt nu gällande namn av Pimenov. Angelica tenuifolia ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
tenuifolia